Dimension X kan syfta på:

Dimension X (radioprogram), Amerikanskt radioprogram från 1950–1951
Dimension X (datorspel), från 1984, utvecklat av Synapse Software
Dimension X (TMNT), fiktiv plats ur Teenage Mutant Ninja Turtles